Hedwigshof bezeichnet

 einen Gemeindeteil von Neuentempel, Ortsteil der Gemeinde Vierlinden im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 einen Ortsteil der Gemeinde Carmzow-Wallmow im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 einen Ortsteil der Gemeinde Daberkow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Wohnplatz der Gemeinde Luckow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Hedwigshof (Luckow)
 ein Gehöft in der Stadt Vacha, siehe Hedwigshof (Vacha)
 Hedwigshof (Westpreußen), Wohnort in der ehemaligen Gemeinde Ivenbusch im Kreis Netzekreis in der Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen